Traquer, action de poursuivre, cerner pour s'emparer
Traquer, titre québécois du film Black Dog (1998)